Yaquina bezeichnet:
Yaquina (Volk), ist der Name der Ureinwohner der Pazifikküste in Oregon, USA und ihrer Sprache
Yaquina Bay, eine Bucht bei Newport, Oregon, USA
Yaquina Bay Bridge, die Brücke über die Yaquina Bay im Verlauf des U.S. Highway 101 
Yaquina Bay Lighthouse, der Leuchtturm an der Yaquina Bay
Yaquina Head, eine Halbinsel nahe Newport, Oregon, USA
Yaquina Head Lighthouse, der Leuchtturm auf dem Yaquina Head
Yaquina River, ein Fluss in Oregon, der in die Yaquina Bay mündet
Yaquina Bay State Park, ein State Park westlich von Newport